Repetobasidiellum fusisporum — вид грибів, що належить до монотипового роду Repetobasidiellum.

Примітки

Джерела 
 Eriksson, J.; Hjortstam, K.; Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. 6:1048-1276 — P.1247

Роди грибів
Агарикоміцети
1981 у науці